Dantzler ist der Familienname folgender Personen:

 Cameron Dantzler (* 1998), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Lehre Dantzler (1878–1958), US-amerikanischer Philologe und Hochschullehrer
 Russ Dantzler (* 1951), US-amerikanischer Jazzmusik-Produzent, Musikmanager und Autor
 T. C. Dantzler (* 1970), US-amerikanischer Ringer